Пычас — железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена в селе Пычас  Можгинского района Удмуртии. 

На железнодорожной станции осуществляется прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станции, прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, погрузка целых вагонов лишь на подъездных путях и местах не общего пользования.

Маршруты 
Через станцию проходят:
 Поезд 330 Казань — Пермь
 Поезд 33ОЕ Казань — Киров
 Поезд 373 Баку — Ижевск
 Поезд 907 Новосибирск — Москва
 Поезд 937 Красноярск — Москва
 Электричка 6372 Ижевск — Кизнер
 Электричка 6376 Ижевск — Вятский Поляны
 Электричка 6926 Казань — Ижевск

Примечания 

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии
Здания и сооружения Можгинского района